Bridge of Avon ist der Name zweier denkmalgeschützter Brücken in Schottland:

 Bridge of Avon (Ballindalloch)
 Bridge of Avon (Tomintoul)

Siehe auch:
 Avon Bridge